Frederiksberg El løbet 2021, omtalt PI linjeløb, var et dansk DCU licensløb. Det 138 km lange og traditionsrige linjeløb blev kørt Kristi himmelfartsdag, 13. maj 2021, med start og mål ved Lejre Stadion på Bispegårdsvej i Lejre. Løbet blev arrangeret af Politiets Idrætsforening i København, og var det ottende eliteløb for herre A-klassen i den danske landevejssæson 2021.

Der blev kørt otte omgange på en 17,3 km lang rundstrækning på Lejrevej ved Allerslev, ned til Osted og derefter mod vest ad Hvalsøvej til Osager, inden rytterne ved Særløse kørte mod nord ad Bispegårdsvej og tilbage til Lejre.

Resultat

Hold og ryttere

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

DCU licensløb 2021
Lejre